Барадулин  — белорусская и русская фамилия.

 Барадулин, Георгий Иванович (1871—1932) — русский советский учёный и педагог, врач-хирург и уролог, доктор медицинских наук (1905)
 Барадулин, Василий Алексеевич (1936—2006) — русский советский искусствовед.